

Astronomia 
 84340 Jos – asteroide del sistema solare

Codici 
 JOS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jos (Nigeria)
 jos – codice ISO 639-3 della lingua dei segni giordana

Geografia 
 Jos – capitale dello stato di Plateau (Nigeria)

Musica 
 Jesus Of Suburbia – singolo della band punk rock californiana Green Day